Eskapade oder Eskapaden steht für:

 Eskapade, Begriff aus dem Pferdesport sowie für menschliches Verhalten
 Eskapade (1936), Spielfilm von Erich Waschneck
 Eskapade (1954), deutscher Fernsehfilm
 Eskapaden (Roman), Roman von Martin Walker
 Eskapaden (Georgette Heyer), Roman von Georgette Heyer

Siehe auch:

 Escapade
 Escapades
 Escape
 Eskapismus